Reichsstraße 28 steht für:

 Reichsstraße 28, Fernstraße in Baden-Württemberg und Bayern, siehe Bundesstraße 28 #Frühere Strecken und Bezeichnungen

Reichsstraße 28 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Reichsstraße 28 (Herne), Villa in Herne-Eickel
 St. Venantius (Bonn), Kapelle in Bonn-Röttgen